

Osoby o nazwisku Duffy 
 Aimee Anne Duffy (ur. 1984) – walijska piosenkarka (ps. Duffy)
 Brian Duffy (ur. 1953) – amerykański astronauta
 Carol Ann Duffy (ur. 1955) – szkocka poetka
 Francis Duffy (ur. 1958) – irlandzki biskup katolicki
 Frank Duffy (ur. 1959, zm. 2010) – szkocki curler
 Jim Duffy (ur. 1959) – szkocki piłkarz i trener
 Keith Duffy (ur. 1974) – szkocki piosenkarz
 Larry Duffy (ur. 1951) – irlandzki biskup katolicki
 Patrick Duffy (ur. 1949) – amerykański aktor
 Richard Duffy (ur. 1985) – walijski piłkarz

Inne 
 Duffy – grupa antygenów erytrocytarnych